Il singolare del torneo di tennis Mercedes-Benz Cup 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Gilles Müller 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Andre Agassi (campione)
  Dominik Hrbatý (semifinali)
  Nicolas Kiefer (primo turno)
  Tommy Haas (secondo turno)

 Assente
 Mario Ančić (primo turno)
 Sébastien Grosjean (primo turno)
Assente
 Vince Spadea (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mercedes-Benz Cup 2005
ATP Tour 2005